sasanka – roślina z rodziny jaskrowatych
 Sasanka – szczyt w Górach Bystrzyckich
 Sasanka – władca Bengalu w l. 590-626